Drew steht für:
 Drew (Name), Vor- und Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Drew ist der Name folgender
Orte in den Vereinigten Staaten:
 Drew (Georgia), gemeindefreies Gebiet im Forsyth County, Georgia
 Drew (Indiana),  Stadt im Delaware County, Indiana
 Drew (Louisiana), Ort im Oachita Parish, Louisiana
 Drew (Michigan), Ort im Isabella County, Michigan
 Drew (Mississippi), Stadt im Sunflower County, Mississippi
 Drew (Missouri), gemeindefreies Gebiet im Laclede County, Missouri
 Drew (North Carolina), Ort im Bertie County, North Carolina
 Drew (Oregon), gemeindefreies Gebiet im Douglas County, Oregon
 Drew Park, Stadtviertel (Neighbourhood) von Tampa, Florida

geografischer Objekte:
 Drew Cove, Bucht in Antarktika an der Budd-Küste des Wilkeslands

Siehe auch:
 Trew
 Van Drew